

Cinema
La sarta (The Dressmaker) – film del 1988 diretto da Jim O'Brien
The Dressmaker - Il diavolo è tornato (The Dressmaker) – film del 2015 diretto da Jocelyn Moorhouse

Letteratura
The Dressmaker – romanzo del 1973 di Beryl Bainbridge
The Dressmaker – romanzo del 2000 di Rosalie Ham
La ricamatrice di segreti (The Dressmaker) – romanzo del 2012 di Kate Alcott